Rojdéstvenka (Tomsk), població de la província de Tomsk, a Rússia
 Rojdéstvenka (Xkotovski), població del territori de Primórie, a Rússia
 Rojdéstvenka (Dalnerétxenski), població del territori de Primórie, a Rússia
 Rojdéstvenka (Astracan), població de la província d'Astracan, a Rússia